Arman Adamjan (* 14. února 1997) je ruský zápasník–judista a sambista arménského původu.

Sportovní kariéra 
S judem/sambem začínal v 10 letech ve Volgogradu, kam se s rodiči přistěhoval z rodné Arménie. Na judo se začal specializovat od 18 let ve vrcholovém policejním tréninkovém centru Dinamo pod vedením Sergeje Sidorova. V ruské mužské judistické reprezentaci se pohybuje od roku 2017 v polotěžké váze do 100 kg.

Vítězství 
 2019 - 2x světový pohár (Řím, Jekatěrinburg)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Rusku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Armana Adamjana na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Armana Adamjana na Judobase.org

Ruští judisté
Narození v roce 1997
Narození 14. února
Narození v Arménii
Žijící lidé
Muži
Vítězové Evropských her v judu